La Serie A1 femminile FIPAV 1987-88 fu la 44ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Teodora Ravenna, al suo ottavo scudetto consecutivo. Alla rinuncia di Cecina sopperì il ripescaggio della Scott Reggio Calabria.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off Scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1987
Pallavolo nel 1988
 1987-1988